Alberto Picotti – scrittore italiano
 Giovan Battista Picotti – storico italiano